Ильино — деревня в восточной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Красноармейская волость».

География 
Расположена в 5 км к юго-востоку от города Порхов.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в деревне Ильино Красноармейской волости Порховского района проживали 7 человек, преобладающая национальность — цыгане (100 %).

Примечания 

Населённые пункты Порховского района